Vadim Kouzmine peut faire référence à :

Vadim Kouzmine (1937-2015), physicien russe,
 (1964-2012), musicien russe.